Método de fluxo contínuo é um método de preparação de formas farmacêuticas derivadas, elaborado pelo médico americano James Tyler Kent, que inventou o dinamizador. O método utiliza como insumo inerte a água, e é utilizado formas farmacêuticas derivadas com potência de 30CH.

Ligações externas 
 

Homeopatia